

Geografia
Francia
Ogliastro – comune nel dipartimento di Corsica settentrionale

Italia
Lago di Ogliastro – bacino artificiale della Sicilia
Ogliastro – località (non frazione) di Maratea in provincia di Potenza
Ogliastro Cilento – comune in provincia di Salerno
Ogliastro Marina – frazione di Castellabate in provincia di Salerno

Altro
Serafino Ogliastro – poliziotto italiano, vittima di Cosa nostra